Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Copa Claro 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Dušan Lajović, Facundo Argüello, Gastão Elias und Julian Reister qualifizieren. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 18. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Buenos Aires